Huyghebaert ist der Familienname folgender Personen:
 Jan Huyghebaert (* 1945), belgischer Unternehmer
 Jérémy Huyghebaert (* 1989), belgischer Fußballspieler
 Lien Huyghebaert (* 1982), belgische Leichtathletin
 Nicolas Huyghebaert (1912–1982), belgischer römisch-katholischer Priester und Historiker